Добрищево — название населённых пунктов:

Россия 
 Добрищево — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Добрищево — деревня в Нерехтском районе Костромской области.